«Кра́сные хвосты́» () — военный фильм 2012 года режиссёра Энтони Хемингуэя о лётчиках «Таскиги» — группе боевых пилотов-афроамериканцев, участвовавших во Второй мировой войне. Фильм снят по мотивам книги Джона Б. Холлвея «Красные хвосты, чёрные крылья: Чёрные мужчины BBC Америки» и является ремейком картины «Пилоты из Таскиги» (1995). Мировая премьера состоялась 20 января 2012 года. Двадцать третий фильм компании Lucasfilm.

Сюжет 

В 1944 году, когда война в воздухе над Европой вступает в смертельную фазу с увеличением потерь бомбардировщиков, 332-я истребительная группа (Лётчиков Таскиги), состоящая из молодых афроамериканских летчиков-истребителей ВВС США, пережившая вместе с расизмом вербовку и подготовку в Таскиги, была наконец отправлена в бой в Италии. Хотя они летали на Curtiss P-40 Warhawk, но на миссиях штурмовиков сбивают поезд и вражеский наземный транспорт, Лётчики Таскиги признают, что они никогда не смогут бороться с Люфтваффе в истребительном бою. Дружная группа из капитана Мартин «Изи» Джулиан (Нейт Паркер), 1-го лейтенанта Джо «Лайтинга» Литтл (Дэвид Ойелоуо), 2-го лейтенанта Рэй «Рэй ган» или «Джуниор» Гэннон (Тристан Уайлдз), 2-й лейтенант Эндрю «Смоки» Салем (Ne-Yo), и 2-го лейтенанта Сэмюэль «Джокера» Джордж (Элайджа Келли) под руководством майора Эмануэль (Кьюба Гудинг-младший) и полковника Эй-Джей Булларда (Терренс Ховард), сталкиваются с военной бюрократией и борьба пошла на равных.

Борьба развивается между соседями и лучшими друзьями, у каждого из которых, борются свои внутренние демоны: Лайтинг представляет собой горячего и безрассудного пилота, который слишком много рискует, в то время как Изи является алкоголиком и склонен к неуверенности в себе. После возвращения на базу с боевого задания Лайтинг влюбляется в итальянскую девушку по имени София (Даниэла Руа), и начинает строить с ней отношения.

В ролях

Съёмки 
Съёмки начались в марте 2009 года и проходили в Чехии, Италии, Хорватии и Англии.

Это первый фильм производства Lucasfilm со времен «Убийства на радио» (1994), который не связан с франшизами об Индиане Джонсе и «Звёздными войнами». Также это последний фильм для Джорджа Лукаса в качестве главы компании. Ряд сцен снял сам Джордж Лукас. Кроме того он был причастен к созданию сюжета, однако не был указан в титрах, как его автор.

Связь с реальностью 
 Считалось, что за всю войну 332-я группа Таскиги не потеряла ни одного сопровождаемого бомбардировщика. Но это оказалось неправдой. Группа потеряла 25 бомбардировщиков, что, тем не менее, тоже было очень хорошим результатом.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2012 года
Фильмы-боевики США
Приключенческие фильмы США
Фильмы-драмы США
Военные фильмы США
Фильмы об авиации
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы, спродюсированные Джорджем Лукасом
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы 20th Century Studios
Докудрамы
Фильмы Lucasfilm